Волохов — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
 
 Волохов, Андрей Владимирович (род. 1967) — советский и российский спидвейный гонщик. Мастер спорта, чемпион СССР.
 Волохов, Георгий Николаевич (род. 1934) — Герой Советского Союза.
 Волохов, Зотик Андреевич (1896—1939) — советский деятель внутренней безопасности, депутат Верховного Совета РСФСР.
 Волохов, Михаил Игоревич (род. 1955) — российский и французский драматург, поэт, теоретик театра.
 Волохов, Олег Владимирович (род. 1963) — советский и российский спидвейный гонщик и тренер.
 Волохов, Пётр Михайлович (1852 — после 1921) — русский очеркист.
 Волохов, Сергей Александрович (род. 1937) — русский художник-нонконформист, представитель Второго русского авангарда.
 Волоховы, Василиса и Осип (XVI век) — подозреваемые в убийстве царевича Дмитрия.



Топоним 
 Волохов — хутор в Яковлевском районе Белгородской области.

См. также

Примечания